Om människans värdighet kan syfta på

 Om människans värdighet – den Romersk-katolska kyrkans deklaration om religionsfrihet, se Dignitatis humanae
 Talet om människans värdighet – ett berömt tal som hölls 1486 av Pico della Mirandola